Albion steht für:

 Albion, alte Bezeichnung für die Britischen Inseln bzw. Großbritannien
 Albion (Bildhauer), antiker griechischer Bildhauer
 Albion (Computerspiel), Computerspiel von Blue Byte
 Albion (Heerführer), Heerführer der Sachsen zur Zeit Karls des Großen
 Albion (William Blake), literarische Figur
 (15760) Albion, ein Asteroid des Kuipergürtels

Schiffe:
 Albion (Schiff, 1863), ein deutsches Frachtsegelschiff (Bark), das 1903 einen ungewöhnlichen Seeunfall in der Nordsee hatte
 HMS Albion, mehrere Kriegsschiffe der Royal Navy

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Albion (Arkansas), im White County
 Albion (Ashland County, Ohio)
 Albion (Kalifornien), im Mendocino County, Kalifornien – Census designated place (CDP)
 Albion (Delaware), im New Castle County
 Albion (Erie County, Pennsylvania)
 Albion (Florida), im Hillsborough County
 Albion (Idaho), im Cassia County
 Albion (Illinois), im Edwards County
 Albion (Iowa), im Marshall County
 Albion (Jefferson County, Pennsylvania)
 Albion (Kalifornien), im Mendocino County
 Albion (Licking County, Ohio) – nicht mehr existent
 Albion (Maine), im Kennebec County
 Albion (Michigan), im Calhoun County
 Albion (Montana), im Carter County
 Albion (Nebraska), im Boone County
 Albion (New Jersey), im Camden County
 Albion (Noble County, Indiana)
 Albion (North Carolina), im Surry County
 Albion (Oklahoma), im Pushmataha County
 Albion (Rhode Island), im Providence County
 Albion (Scott County, Indiana)
 Albion (Texas), im Red River County
 Albion (Town, Dane County), Town(ship) in Wisconsin
 Albion (Town, Jackson County), Town(ship) in Wisconsin
 Albion (Town, Trempealeau County), Town(ship) in Wisconsin
 Albion (Town, Orleans County, New York)
 Albion (Town, Oswego County, New York)
 Albion (Village, Orleans County, New York)
 Albion (Washington), im Whitman County
 Albion (West Virginia), im Nicholas County – nicht mehr existent
 Albion (Wisconsin), im Dane County

Orte außerhalb der Vereinigten Staaten:
 Albion (Guyana)
 Albion (Mauritius)

Albion ist der Namensbestandteil von:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Albion Alps, im Salt Lake County, Utah
 Albion Basin, im Salt Lake County, Utah
 Albion Landing, im Calhoun County, Michigan
 Albion Place, im Passaic County, New Jersey

Flughäfen:
 Albion Airport, Airport im Camden County, New Jersey
 Albion Municipal Airport (Idaho), Airport im Cassia County
 Albion Municipal Airport (Nebraska), Airport im Boone County

Fußball- und Rugbyclubs:
 Albion Football Club, Uruguays ältesten Fußballverein
 Albion Rovers, schottischer Fußballverein aus Coatbridge
 Brighton & Hove Albion, englischer Fußballclub aus dem südenglischen Seebad Brighton
 Burton Albion, englischer Fußballverein aus Burton-upon-Trent
 Plymouth Albion R.F.C.
 Stirling Albion, schottischer Fußballverein aus Stirling
 West Bromwich Albion, Fußballverein aus West Bromwich im Metropolitan Borough Sandwell der West Midlands, England

Musik:
 Down in Albion, Lied der britischen Band Babyshambles
 The Albion Band, britische Folkrock-Gruppe

Parks:
 Albion Avenue Park, Park im Cook County, Illinois
 Albion City Park, Park im Boone County, Nebraska
 Albion College Historical Marker, Park im Calhoun County, Michigan
 Albion State Wildlife Management Area, Park im Wright County, Minnesota

im NRHP gelistete Objekte:
 Albion (Winnsboro), in Winnsboro, South Carolina, ID-Nr. 84000592
 Albion Flats, in Evansville, Indiana, ID-Nr. 82000093
 Albion Historic District, in Lincoln, Rhode Island, ID-Nr. 84001899
 Albion Methodist Church, in Albion, Idaho, ID-Nr. 86002161
 Albion Normal School Campus, in Albion, Idaho, ID-Nr. 80001298
 Albion State Bank, in Albion, Oklahoma, ID-Nr. 79002024

Ölfelder:
 Albion East Oil Field, Ölfeld im Edwards County, Illinois
 Albion North Oil Field, Ölfeld im Reno County, Kansas
 Albion Oil Field, Ölfeld im Edwards County, Illinois

Minen:
 Albion Mine (Colorado), Mine im Dolores County
 Albion Mine (Montana), Mine im Lewis and Clark County
 Albion Shaft, Mine im Eureka County, Nevada
 Albion Tunnel Mine, Mine im Clear Creek County, Colorado

Sonstiges:
 Albion Motor Car, ehemaliger britischer Fahrzeughersteller
 Albion-Polka von Johann Strauß
 Albion als Deckname im Zweiten Weltkrieg, siehe Munitions- und Sprengstoffwerk Malchow
 Die Wälder von Albion, Fantasy-Roman von Marion Zimmer Bradley
 Unternehmen Albion, die Besetzung der baltischen Inseln im Ersten Weltkrieg durch deutsche Truppen
 Albion Island, Flussinsel im Orange Walk District, Belize
 Albion Head, Mendocino County, Kalifornien
 Albion Lake, See im Wright County, Minnesota

Albion ist der Vorname von:
 Albion K. Parris (1788–1857), US-amerikanischer Politiker und Gouverneur, sowie US-Senator von Maine

Siehe auch:
 Albion Center
 Albion Creek
 Albion River
 Albion Township
 Shaw, Savill & Albion C-Klasse